Амвро́сий ( — «неумирающий») — мужское имя греческого происхождения.

В России используется преимущественно как монашеское.

Носители, известные по имени

Святые 
 Амвросий Александрийский (III век) — диакон христианской церкви в Александрии, государственный и церковный деятель, меценат, исповедник, писатель, святой Католической церкви (память 17 марта).
 Амвросий Александрийский (IV век) — диакон христианской церкви в Александрии, христианский писатель, святой Католической церкви (память 17 марта).
 Амвросий (Астахов) (1860—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Амвросий Белокриницкий (1791—1863) — бывший митрополит Босно-Сараевский, перешедший в 1846 году в старообрядчество и основавший белокриницкую иерархию, святой Русской православной старообрядческой церкви.
 Амвросий Медиоланский (ок. 340—397 гг. н. э.) — епископ Миланский, святой Православной и Католической церквей.
 Амвросий Мосхонисийский (1872—1922) — епископ Константинопольской православной церкви, священномученик.
 Амвросий Оптинский (1812—1891) — иеромонах Русской православной церкви, старец, прославлен в лике святых, прообраз старца Зосимы в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».
 Амвросий (Полянский) (1878—1932) — епископ Русской православной церкви, епископ Каменец-Подольский и Брацлавский, священномученик.

Священнослужители

Епископы 
 Амвросий I Бергамский (X в.) — епископ Бергамский.
 Амвросий II Бергамский (1023—1057) — епископ Бергамский.

 Амвросий (де Альмейда Кубас) (род. 1955) — епископ Польской православной церкви, епископ Ресифский, викарий Рио-де-Жанейрской епархии.
 Амвросий (Анисим) (1902—1981) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, епископ Славский.
 Амвросий (Бэрд) (род. 1949) — епископ Мефонский («Синод противостоящих»).
 Амвросий (Гераськов) (1805 — ок. 1886) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Амвросий (Гудко) (1867/1868—1918) — епископ Русской православной церкви, епископ Сарапульский и Елабужский.
 Амвросий (Дворниченко) (род. 1948) — епископ неканонической РПЦЗ(В).
 Амвросий (Дубневич) (XVII век — 1750) — епископ Русской православной церкви, епископ Черниговский и Нежинский.
 Амвросий (Ермаков) (род. 1970) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тверской и Кашинский
 Амвросий (Зертис-Каменский) (1708—1771) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Московский.
 Амвросий (Зографос) (род. 1960) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Корейский.
 Амвросий (Казанский) (1860—1933) — епископ Русской православной церкви, епископ Мелекесский.
 Амвросий (Кантакузен) (1947—2009) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Женевский и Западно-Европейский.
 Амвросий (Келембет) (1745—1825) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский.
 Амвросий (Ключарёв) (1820—1901) — епископ Русской православной церкви, епископ Харьковский и Ахтырский, богослов.
 Амвросий (Куцуридис) (род. 1968) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, епископ Аргиропульский, викарий Германской митрополии
 Амвросий (Ленис) (род. 1938) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Калавритский и Эгиалийский.
 Амвросий (Либин) (1878—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Лужский.
 Амвросий (Мережко) (1889—1974) — епископ Православной церкви в Америке и Русской православной церкви заграницей.
 Амвросий (Микадзе) (1728—1812) — митрополит Некресский Грузинской православной церкви.
 Амвросий (Морев) (1785—1854) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский и Саранский.
 Амвросий (Мунтяну) (род. 1973) — епископ Русской православной церкви, епископ Нефтекамский и Бирский.
 Амвросий (Никифоридис) (род. 1952) — епископ Церкви истинно-православных христиан Греции (синод Хризостома).
 Амвросий (Орнатский) (1778—1827) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский и Саратовский.
 Амвросий (Панайотидис) (род. 1939) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Амвросий (Парашкевов) (1942—2020) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Доростольский.
 Амвросий (Подобедов) (1742—1818) — епископ Русской православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский.
 Амвросий (Поликопа) (род. 1943) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Черниговский и Новгород-Северский.
 Амвросий (Полянский) (1878—1932) — епископ Русской православной церкви, епископ Каменец-Подольский и Брацлавский
 Амвросий (Протасов) (ок. 1762—1831) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Амвросий (Рождественский-Вещезеров) (ок. 1767—1825) — архиепископ Тобольский и Сибирский, епископ Вятский и Слободский.
 Амвросий (Сенишин) (1903—1976) — грекокатолический епископ, епископ Стемфордский.
 Амвросий (Серебренников) (1745—1792) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Екатеринославский и Херсонско-Таврический, член Академии Российской и переводчик.
 Амвросий (Сиверс) (род. 1966) — религиозный лидер малочисленной незарегистрированной неканонической группы «Церковь истинно-православных христиан России» (неоандреевцы).
 Амвросий (Смирнов) (1874—1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Муромский.
 Амвросий (Сосновцев) (1868—1928) — единоверческий епископ Русской православной церкви, епископ Мстёрский.
 Амвросий (Федукович) (род. 1977) — епископ Тракайский, викарий Виленской епархии.
 Амвросий (Хелая) (1861—1927) — католикос-патриарх Грузии.
 Амвросий (Щуров) (1930—2016) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский.
 Амвросий (Юшкевич) (1690—1745) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Великолуцкий.
 Амвросий (Яаскеляйнен) (род. 1945) — епископ Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата.
 Амвросий (Яковлев-Орлин) (ок. 1752—1809) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский.

Другие 
 Амвросий (ок. 1770—1827) — архимандрит Высоцкого монастыря РПЦ.
 Амвросий (Андреевский) (ок. 1728 — после 1791) — архимандрит Иверского Богородичного монастыря.
 Амвросий (Булгаков) (1845—1920) — архимандрит, наместник Киево-Печерской лавры.
 Амвросий (Виноградский) (1767—1810) — архимандрит Московского Даниилова монастыря.
 Амвросий (Красовский) (1800—1870) — архимандрит Русской православной церкви.
 Амвросий (Курганов) (1894—1933) — схиархимандрит, настоятель русско-сербского Милькова монастыря.
 Амвросий (Лотоцкий) (ум. 1878) — архимандрит Владимиро-волынского монастыря.
 Амвросий (Матвеев) (1880—1915) — иеромонах Русской православной церкви, герой Первой мировой войны.
 Амвросий (Тидебель) (1858—1915) — архимандрит Русской православной церкви, духовный писатель.
 Амвросий (Фонтрие) (1917—1992) — архимандрит Русской православной церкви заграницей и неканонического Авксентиевского Синода.
 Амвросий (Юрасов) (род. 1938) — архимандрит Русской Православной Церкви, проповедник и писатель.

Прочие 
 Амвросий Аврелиан (V в.) — военачальник, возможно, правитель бриттов.
 Амвросий Феодосий Макробий (V в.) — древнеримский писатель.
 Амвросий (ум. ок. 1494 года) — русский художник, мастер ювелирного искусства и резьбы по дереву.

Псевдоним 
 Амвросий Мотва — псевдоним Амвросия Лукьяновича Метлинского.

См. также 
 Амброзиус

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки